Le nom San Benito, saint Benoît en espagnol, peut désigner dans cette langue d'origine les deux saints Benoît, Benoît de Nursie ou Benoît le More, éponymes de nombreux toponymes dans le monde hispanophone.

Toponymes

San Benito

San Benito

Comté de San Benito en Californie, aux États-Unis,
 San Benito au Texas aux États-Unis,

San Benito, une municipalité du Département du Petén au Guatemala.

San Benito, une municipalité de la province de Surigao del Norte aux Philippines,

San Benito : l'une des neuf paroisses civiles de la municipalité de Cabimas dans l'État de Zulia.

Voir aussi 

 , toponymes de langue française.
 , toponymes de langue italienne.
 , toponymes de langue portugaise.
 Sambenito